Amazonedwergral
 Braziliaanse dwergral
 Conovers dwergral
 Durnfords dwergral
 Galápagosdwergral
 Levrauds dwergral
 Roodbonte dwergral
 Rosse dwergral
 Witkeeldwergral
 Zwarte dwergral